Jacques Côté est un écrivain québécois.
 Jacques Côté (1944-), est un politicien québécois, député de Dubuc de 1998 à 2008.